Out in the Rain – cortometraggio del 1914 diretto da Carlyle Blackwell
Out in the Rain – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Peter Pan Film Corp.
Out in the Rain – cortometraggio del 1928 diretto da Francis Corby